Niemcy:
 Fischbek – dzielnica gminy Elmenhorst, w powiecie Stormarn, w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn

Zobacz też:
 Fischbeck
 Neugraben-Fischbek